Příjmení Pavlovský nese více různých osobností:

 Oldřich Pavlovský (1920–1989) – český a československý politik
 Pavel Pavlovský (* 1944) – český divadelní a filmový herec, člen Občanského fóra
 Petr Pavlovský (* 1944) – český teatrolog, kritik umění, estetik, vysokoškolský pedagog a politický komentátor
 Stanislav Pavlovský (???–1598) – olomoucký biskup

Česká příjmení